Whitemark ist eine Kleinstadt auf Flinders Island, einer Insel, die zum australischen Bundesstaat Tasmanien gehört. Die Hafenstadt liegt an der Südwestküste der Insel an der Parrys Bay und ist das Verwaltungszentrum der Local Government Area Flinders Municipality.

Mit 301 Einwohnern laut Volkszählung von 2016 ist Whitemark die größte Siedlung der Insel. Sie liegt an der Flinders Road (B85), die die Siedlung Lady Barron an der Südspitze mit Palana an der Nordspitze verbindet.

Klima

Einzelnachweise 

Ort in Tasmanien
Ort mit Seehafen
Flinders Municipality